Burj () est un mot arabe qui signifie « tour » :
 Burj Khalifa
 Burj-Al-Arab
 Al Burj
 Burj al Alam
 Burj El Barajneh
 Burj Abou Haidar
 Bourj Hammoud
 Bordj Menaiel
 Bordj Bou Arreridj

Voir aussi 

 Izbet el Bourdj